Florman är ett svenskt efternamn, som den 31 december 2013 bars av 56 personer bosatta i Sverige.

Personer med efternamnet Florman
 Adrian Florman (1889–1978), militär, direktör och flygpionjär
 Arvid Henrik Florman (1761–1840), läkare, professor
 Bertil Florman (1902–1987), flygare och flygplatschef
 Carl Florman (1886–1963), direktör och kapten
 Ernest Florman (1862–1952), regissör, filmfotograf och hovfotograf
 Gösta Florman (1831–1900), fotograf
 Maggie Florman (1898–1980), flygpionjär
 Marianne Florman (född 1964), dansk handbollsspelare

Källor

Se även 
 Floreman

Svenska efternamn